Thirty Days of Night Records é uma gravadora independente do Reino Unido. A primeira banda a assinar contrato com ela foi a banda Bring Me The Horizon

Gravadoras do Reino Unido